Jaubert är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Hippolyte François Jaubert (1798–1874), fransk politiker och botanist
 Maurice Jaubert (1900–1940), fransk kompositör
 Pierre Amédée Jaubert (1779–1847), fransk orientalist

Franska efternamn